Голгофа — пагорб, на якому було розіп'ято Ісуса Христа

Мистецтво 
 Голгофа — біблійна композиція австрійського художника Егона Шіле (1890–1918)
 Голгофа — біблійна композиція голландського художника Габріеля Метсю (1629–1667)
 Шлях на Голгофу — картина роботи пізнього періоду творчості Тіціана, художника з Венеції доби Відродження
 Голгофа — панорама, що містилася з січня 1902 року по 1934 рік на Володимирській гірці у Києві
 Голгофа (2014) — ірландська кінодрама режисера і сценариста Джона Майкла МакДонаха
 Дрогобицька Голгофа — театральна вистава та однойменний фільм про репресії 1939-1941 років.

Інше 
 Голгофа — римо-католицький цвинтар у Лос-Анджелесі, Каліфорнія
 Голгофа — римо-католицький цвинтар у Нью-Йорку.
 Голгофа — зображення ступінчастого підмурка під хрестом на стіні храму
 Церква Голгофи — неденомінаційна протестантська спільнота церков, яка почала своє існування в 1965 році